Jan Bulis (), född 18 mars 1978 i Pardubice, Tjeckoslovakien, är en tjeckisk före detta professionell ishockeyspelare som senast spelade för Traktor Tjeljabinsk i KHL.

Spelarkarriär 
Bulis draftades av Washington Capitals i 1996 års NHL Entry Draft som 43:e spelare. Bulis var en publikfavorit då han spelade för Barrie Colts i OHL och var bland de bästa spelarna i OHL på den tiden (1995-1997). Under sin bästa säsong i Colts gjorde Bulis 42 mål och 61 assist, totalt 103 poäng, på 64 matcher.

Den 13 mars 2001 blev Bulis trejdad från Washington Capitals tillsammans med Richard Zedník och ett draftval i första omgången (Alexandr Perezjogin) till Montreal Canadiens för Dainius Zubrus, Trevor Linden och ett draftval i andra valomgången. Under NHL-lockout säsongen 2004-05 spelade Bulis för HC Pardubice i tjeckiska Extraliga. Med 24 mål och 25 assist på 45 matcher kom Bulis trea i den interna poängligan, efter Michal Mikeska och Milan Hejduk.

Bulis gjorde sin bästa NHL-säsong 2005-06 i Montreal där han gjorde 20 mål och 40 poäng på 73 spelade matcher. Under säsongen blev Bulis uttagen i den tjeckiska truppen för vinter-OS i Turin 2006. Den 25 januari 2006 gjorde Bulis fyra mål på fyra skott i en match mot Philadelphia Flyers.

Spelarstatistik

Referenser

Externa länkar 

Tjeckiska ishockeyspelare
Spelare i Portland Pirates
Spelare i Washington Capitals
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i HC Pardubice
Spelare i Vancouver Canucks
Spelare i Atlant Mytisjtji
Spelare i Traktor Tjeljabinsk
Tjeckiska idrottare under 1900-talet
Tjeckiska idrottare under 2000-talet
Personer från Pardubice
Födda 1978
Levande personer
Män
Spelare i Barrie Colts
Spelare i Kingston Frontenacs
Tjeckiska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 2006
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2006 från Tjeckien
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2006
Spelare valda i NHL Entry Draft 1996
Spelare valda av Washington Capitals i NHL Entry Draft